Андре́й Никола́евич Суббо́тин (1 февраля 1973, Томск, СССР) — российский хоккеист — левый нападающий.

Биография 
Родился 1 февраля 1973 года в городе Томске. Воспитанник местного «Кедра» и свердловской «Юности»; первые тренеры — соответственно, Юрий Мартынов и Валерий Голоухов.

Профессиональную карьеру начал 18 апреля 1990 года в свердловском «Автомобилисте». В дальнейшем выступал за московский ЦСКА, омский «Авангард» и новосибирскую «Сибирь». С сезона 2008/2009 играл за новый «Автомобилист». В конце января 2011 года перешёл в ярославский «Локомотив».

Выступал за юниорскую сборную СССР на чемпионате Европы 1991 года; провёл 5 матчей, забросил 2 шайбы и получил 2 минуты штрафа. В сборную России привлекался в 2002 году, сыграл 4 матча на Кубке Балтики.

Закончил Сибирскую государственную академию физической культуры.

Статистика 
 Последнее обновление: 27 октября 2012 года

Достижения 
На уровне клубов
 Вице-чемпион России 2001.
 Бронзовый призёр Межнациональной хоккейной лиги 1996 и Континентальной хоккейной лиги 2011.
 Бронзовый призёр розыгрыша Континентального кубка 1998.

На уровне сборных
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы 1991.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Локомоива»
 Профиль на сайте «Автомобилиста»

Хоккейные нападающие
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой